Ulf Björkman kan syfta på bland andra:

* Ulf Björkman (1918–2001), svensk präst
 Ulf Björkman (1924–2021), svensk militär